District central peut désigner :
 le District central, un district municipal d'Afrique du Sud ;
 le District central, un district du Botswana ;
 le District central, un district situé dans la préfecture de Kuhrang dans la province du Chahar Mahaal et Bakhtiari, en Iran ;
 le District central, ou district centre, un district d'Israël ;
 le District central, un district de Riga, en Lettonie.
 le District central, un district de Saint-Pétersbourg, en Russie ;
 le District central à Taichung, Taïwan.